Esino – alchino a sei atomi di carbonio
 Esino – fiume italiano delle Marche
 Esino – torrente italiano della provincia di Lecco
 Esino Lario – comune italiano della provincia di Lecco

Enologia 
 Esino bianco
 Esino frizzante
 Esino novello
 Esino rosso